El següent calendari és vàlid per a qualsevol any comú començat en dimarts. Un any comú és un any de 365 dies, és a dir, un any que no és de traspàs. Aquests anys comencen en dimarts 1 de gener i s'acaben en dimarts 31 de desembre. En són exemples el 1991, el 2002 i el 2013. L'últim any comú començat en dimarts fou el 2019 i el proper serà el 2030.

Altres anys comuns començats en dimarts 

Calendari
Setmana